Фоссилии — (лат. fossilis — ископаемый) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

  — стандартный протокол последовательного соединения.
 Fossil — распределённая система управления версиями, разрабатываемая с 2006 года.
  — стандартная файловая система в ОС Plan 9.
  — научно-фантастический рассказ 1993 года американского писателя Хола Клемента.
  — инди-рок-сборник 1991 года американской группы Dinosaur Jr., выпущенный на SST Records.
  — индийская хард-рок-группа, образованная в 1998 году.
  — комедийная пьеса 1925 года немецкого драматурга Карла Штернхейма.
 Fossiles — 12-я часть сюиты Карнавал животных.
 Fossilworks — база данных, посвящённая исследованию ископаемых организмов.
  — американская компания, основанная в 1984 году.
  — город в штате Орегон, США.
  и  — понятия в лингвистике.